Le rhum Bologne est un rhum agricole produit à Basse-Terre en Guadeloupe aux Antilles françaises par la distillerie Bologne située sur le sud de la Basse-Terre.

Histoire 

Fondée en 1887, la distillerie Bologne est l'une des plus anciennes de Guadeloupe. Elle est l'héritière d'une sucrerie présente sur le site dès le  exploitant une plantation de canne à sucre fondée par la famille Bologne dont Joseph Bologne de Saint-George (1745-1799), plus connu sous le nom de « chevalier de Saint-George – fils d'une esclave sénégalaise et du propriétaire de la plantation qui a bénéficié d'une éducation bourgeoise à Paris et est devenu un violoniste et escrimeur de renom – est l'un des plus éminents membres.

Production 

Plusieurs rhums agricoles sont produits sur le domaine :
 des rhums blancs de 40 ° (le Silver), 50° et 55°
 un rhum blanc premium, le Black Cane issu de la distillation du pur jus des cannes noires récoltées sur le domaine
 un rhum blanc biologique 40 °, depuis 2020, issu de cannes à sucre en culture sur la parcelle en transition écologique à partir de 2018
 un rhum élevé sous bois de 40° (le Gold)
 plusieurs rhums vieux, le VS (3 ans) ; le VO (assemblage de 3 à 6 ans) ; le VSOP (assemblage de 4 à 8 ans), le XO (assemblage de 6 à 10 ans). Ces vieux rhums sont élevés dans les chais du domaine.

Notes et références

Annexes

Liens internes 
 Rhum de Guadeloupe

Lien externe 
 Site de la distillerie Bologne

Bologne
Bologne
Bologne